Gladius (lateinisch „Schwert“) steht für:

 Gladius (Computerspiel), ein Computerspiel von LucasArts
 Gladius (Waffe), römisches Kurzschwert
 Suzuki Gladius, ein Motorrad des Herstellers Suzuki
 die Systembezeichnung für den Auslieferungsstand IdZ-2 des Bundeswehr-Projektes Infanterist der Zukunft
 die reduzierte Schale der Kalmare, siehe Schulp#Phylogenese
 Gladius (Spiel-Addon), Freeware Addon des PC-Spiels „World of Warcraft“